Ву́лиця Іва́на Федька́ (також Ву́лиця Федька́) — назва вулиць в окупованих населених пунктах України. Також, колишня радянська окупаційна назва вулиць в деяких населених пунктах України.

 Вулиця Федька — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Івана Федька — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Івана Федька — вулиця в місті Сімферополь.

 Вулиця Івана Федька — колишня назва вулиці Володимира Шульгина в місті Київ.
 Вулиця Івана Федька — колишня назва вулиці Калиниченка в місті Миколаїв.
 Вулиця Івана Федька — колишня назва Водопровідної вулиці в місті Оріхів.
 Вулиця Івана Федька — колишня назва вулиці Яременка в місті Ромни.
 Вулиця Івана Федька — колишня назва вулиці Остапа Вишні в місті Синельникове.
 Вулиця Івана Федька — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні в місті Суми.
 Вулиця Івана Федька — колишня назва вулиці Терещенків в місті Умань.
 Вулиця Івана Федька — колишня назва вулиці Гайдамаків в місті Фастів.

Вулиці, названі на честь людей